Le mot nudge est un nom anglais attesté depuis le  et signifiant « petite poussée ». En anglais contemporain il a pris le sens figuré d'une incitation douce, et c'est son unique sens en français.

Sciences humaines et sociales 
 Théorie du nudge
 Nudge marketing

Culture et société

Entreprises et produits 
  est un logiciel de messagerie instantanée.

Œuvres 

 Nudge : la méthode douce pour inspirer la bonne décision, un livre de Richard Thaler paru en 2008 ;
 , un sketch du troisième opus de la série Monty Python's Flying Circus.